Lancret ist der Familienname folgender Personen:

 Michel-Ange Lancret (Michel Ange Lancret; 1774–1807), französischer Ingenieur und Mathematiker
 Nicolas Lancret (1690–1743), französischer Maler

Siehe auch:
 Satz von Lancret